Необратимость:

 Необратимость — невозможность развиваться в обратном направлении.
 «Необратимость» — скандально известный фильм французского режиссёра Гаспара Ноэ.
 «Необратимость» — дебютный студийный альбом российской индастриал-метал группы «Digimortal», который вышел на лейбле Sound Age в 2007 году.